Hüseynov/Hüseynova ist der Familienname folgender Personen:

 Aydın Hüseynov (1955–2003), aserbaidschanischer Schachgroßmeister
 Cavid Hüseynov (* 1988), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Elmira Hüseynova (1933–1995), sowjetisch-aserbaidschanische Bildhauerin und Porträtmalerin
 Elnur Hüseynov (* 1987), aserbaidschanischer Sänger
 Emir Hüseynov (* 1978), aserbaidschanischer Billardspieler
 Həsən Hüseynov (* 1953), russischer Altphilologe, Kulturhistoriker, Schriftsteller und Hochschullehrer, siehe Gassan Tschingisowitsch Gussejnow
 Heydər Hüseynov (1908–1950), aserbaidschanisch-sowjetischer Gelehrter und Hochschullehrer
 Kəramət Hüseynov (* 1998), aserbaidschanischer Judoka 
 Lətif Hüseynov (* 1964), aserbaidschanischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Mirzə Davud Hüseynov (1894–1938), aserbaidschanisch-sowjetischer Politiker, siehe Mirsa Dawud Gusejnow
 Nazim Hüseynov (* 1969), aserbaidschanischer Judoka
 Qədir Hüseynov (* 1986), aserbaidschanischer Schachgroßmeister
 Rafiq Hüseynov (* 1988), aserbaidschanischer Ringer
 Ramal Hüseynov (* 1984), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Rüfət Hüseynov (* 1997), aserbaidschanischer Boxer
 Vüsal Hüseynov (* 1980), aserbaidschanischer Politiker
 Zəlimxan Hüseynov (* 1981), russischer bzw. aserbaidschanischer Ringer

Siehe auch:
 Huseynov
 Gusseinow